Niemcy
 Riedering – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim
 Riedering – dzielnica gminy targowej Kirchseeon w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ebersberg